A How Old Are You jelentései:

How Old Are You, Robin Gibb szólóalbuma, 1983.
How Old Are You, a szólóalbum egyik dala.
How Old Are You, Miko Mission dala, 1984.